Cool Bird é um álbum de Charlie Parker com participação de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis